

Sigle 
CR est un sigle, qui signifie :

 Conseil Régional, assemblée délibérante des régions en France,

 L'Ordre de Clercs réguliers, un ordre religieux (les Théatins)
 Chargé de recherche, un poste de chercheur dans le secteur public en France,
 Compte rendu,
 Compte de résultat,
 Concepteur-rédacteur,
 Centre républicain (groupe parlementaire), groupe parlementaire de centre-droit de la Troisième République.
 Centre républicain, ancien parti politique libéral de la Quatrième et de la Cinquième République,
 , un code juridique;
 Coordination rurale, un syndicat agricole ;
 Conseiller de la Reine ou conseiller du Roi, titre honorifique remis à certains avocats;
 Cristiano Ronaldo, footballeur international portugais célèbre. Parfois également surnommé « CR7 ».
 Coffret de relayage, en sécurité incendie
 Cours de répétitions, dans l'armée suisse
Chemin Rural,

et en anglais :
 Carriage return, le caractère de contrôle retour chariot, en ASCII,
 Computed Radiography, une modalité de la radiologie numérique,
 competition record, or all-comers record, record de la compétition dans une rencontre d'athlétisme par exemple.
 chloroprene rubber, nom anglais du polychloroprène ou néoprène selon la liste des codes des plastiques, caoutchouc et latex.
China Railway, la compagnie nationale des chemins de fer chinois.

Code 

CR est un code, qui signifie :
 Costa Rica, 
 selon la norme ISO 3166-1 code alpha-2, (liste des codes pays)
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .cr
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 langue Cri (cree), selon la norme ISO 639-1 - code alpha-2 (liste des codes de langues)
 Critically endangered - Espèce en danger critique d'extinction (code de la Liste rouge de l'UICN)
 Macao, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs,
 Province de Ciudad Real, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole,
 OAG Worldwide, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Portugal, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, code maintenant inusité,
 Dibenzoxazépine, un gaz lacrymogène.

Symbole 

Cr est un symbole, qui signifie :
 Chrome, un élément chimique.

Code